De 10 kilometer achtervolging voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 11 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene was de Duitse Magdalena Neuner.

Tijdschema

Uitslag 
De starttijdachterstand is op basis van klassering/tijdachterstand op de 7,5 kilometer sprint bepaald. (Winnares Anastasiya Kuzmina startte als eerste, enz.)

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen achtervolging